Die USTA of Miami 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Miami Beach. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 2. bis 9. April 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Miami Beach